Мелик — многозначный термин:

 Мелик — старинный армянский дворянский титул (не путать с араб. малик).
 Мелик — река в Саратовской области
 Мелик, Винона (1876—1981) — американка, рекордсменка книги рекордов Гиннесса из-за болезни.

См. также 
 Мелик-шах
 
 Мэлик